

Жанатан — село, Аккулинський район, Павлодарська область
 Жанатан — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Жанатан — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Жанатан — село, Мартуцький район, Актюбинська область

Жанатан — аул, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область

Див. також 
 Жана-Тан